Никитье — название населённых пунктов в России:

 Никитье — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Никитье — деревня в Сычевском районе Смоленской области.